В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Лора Дюпонт і Барбара Джордан виграли титул, у фіналі перемігши пару Наоко Сато і Бренда Ремілтон-Ward 6-2, 6-7, 6-1.

Сіяні пари 

 Лора Дюпонт /  Барбара Джордан (чемпіонки)
 Пем Вайткросс /  Шейла Макінерні (1-ше коло)

 Наоко Сато /  Бренда Ремілтон-Ward (фінал)
 Джулі Гаррінгтон /  Трей Льюїс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу